

Miejscowości i ich części w Polsce 

 Wg TERYT jest ich 4, w tym 2 podstawowe
 Dębów – część wsi Ruda Milicka w woj. dolnośląskim, w pow. milickim, w gminie Milicz 
 Dębów – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Sosnówka
 Dębów – wieś w woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, w gminie Gać
 Dębów – część wsi Nowy Folwark  w woj. świętokrzyskim, w  pow. buskim, w gmonie Busko-Zdrój

Zobacz też 
 Dębowiec, Dębówiec, Dębówka, Dębówko